Le  est la  du Challenge Yves du Manoir. Il met aux prises vingt-deux équipes invitées et le vainqueur de chaque poule s'affrontent en finale pour l'obtention du titre. La compétition est remportée conjointement par le Stade toulousain et le RC Toulon.

Phase préliminaire 

L'attribution des points est la suivante : victoire = 3 points ; nul = 2 points ; défaite = 1 point.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Finale

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
 Challenge Yves du Manoir 1933/34, sur rugbyarchive.net

1933-1934
Rugby à XV en 1933
Rugby à XV en 1934
Sport en France en 1933
Sport en France en 1934